Aotus kan syfta på:

 Aotus (djur) – ett släkte brednäsor
 Aotus (växter) – ett släkte av växter